Суперкубок Китаю з футболу 2000  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 грудня 2000 року між чемпіоном Китаю клубом Далянь Шиде та володарем кубка Китаю клубом Чунцін Ліфань.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матчі на goalzz

2000
Китай
2000 у китайському спорті